Grupa galaktyk M83 (Grupa Centaurus A, Grupa NGC 5128) – grupa galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorach Hydry, Centaura i Panny w odległości 14 milionów lat świetlnych.

Jest to jedna z sąsiednich grup galaktyk Grupy Lokalnej. Grupa ta zawiera 7 dużych galaktyk w tym Messier 83, Centaurus A i NGC 4945. Do tej grupy prawdopodobnie należy również Galaktyka Cyrkla (ESO 97-13), która choć leży 25 stopni na południe od centrum grupy to jednak jej odległość jest jeszcze prawdopodobnie na tyle właściwa, by można ją było uznać za galaktykę grupy.

Grupa M83 należy do Supergromady w Pannie.

Galaktyki grupy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Grupa M83 w bazie SEDS 
 

 
Gwiazdozbiór Hydry
Gwiazdozbiór Centaura
Gwiazdozbiór Panny